LBC – prywatna brytyjska rozgłośnia radiowa
 LBC – klub sportowy z siedzibą w Lipsku

Strony ujednoznaczniające